In Vlaardingen zijn verschillende watertorens gebouwd.

 Oude watertoren (Vlaardingen, 1885) gebouwd in 1885, inmiddels gesloopt
 Oude watertoren (Vlaardingen, 1895) gebouwd in 1895, inmiddels gesloopt
 Nieuwe watertoren (Vlaardingen) gebouwd in 1955